Darko Brljak (ur. 23 grudnia 1984 w Lublanie) – słoweński piłkarz występujący na pozycji bramkarza we Flocie Świnoujście.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 12 czerwca 2016)

Sukcesy

NK Domžale 
 Mistrzostwo Słowenii: 2006/2007, 2007/2008
 Puchar Słowenii: 2011

Linki zewnętrzne 
 
 

Słoweńscy piłkarze
Piłkarze NK Domžale
Piłkarze ND Gorica
Piłkarze Egri FC
Piłkarze Floty Świnoujście
Piłkarze NK Olimpija Lublana
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Lublanie
Piłkarze NK Radomlje